Святи́й Петро́ — титул декількох християнських святих, серед яких першим є апостол Петро.

Особи 
 Петро (апостол)
 Петро Александрійський
 Петро Алькантрійський
 Петро Даміані
 Петро Канізій
 Петро Пустельник
 Петро Хрисолог

Кінематограф 
  : «Святий Петро» — італійський історико-біографічний  телевізійний мінісеріал 2005 року режисера .

Топоніми 
 Сент-Пітер
 Сан-Педро
 Сан-Педру
 Сан-Петрі